Die Bezirksliga Potsdam 1960 war die neunte Austragung der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Potsdam durchgeführten Bezirksliga Potsdam. Sie war die höchste Spielklasse im Bezirk Potsdam und die vierthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

Die SG Velten sicherte sich überlegen die Bezirksmeisterschaft und stieg direkt in die übergeordnete II. DDR-Liga auf.

Da die Bezirksliga zur Folgesaison 1961/62 um eine zweite Staffel aufgestockt wurde, stieg nur der Tabellenletzte Vorjahresaufsteiger Lokomotive Wittstock in eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln ab. Im Gegenzug gab es zwölf Aufsteiger aus der Bezirksklasse in die Bezirksliga. Diese setzten sich aus den ersten drei der vier Staffeln zusammen. Dazu wurde noch die Zweitvertretung vom neugegründeten SC Potsdam in die Bezirksliga eingegliedert.


Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Aufsteiger zur Bezirksliga 
Aufgrund der Aufstockung der Bezirksliga zur Folgesaison von einer auf zwei Staffeln, gab es aus der Bezirksklasse zwölf Aufsteiger. Aus den vier Staffeln stiegen jeweils die ersten drei Mannschaften auf.
Staffel A: BSG Chemie Premnitz, BSG Motor Mögelin, BSG Einheit Kyritz
Staffel B: BSG Motor Nord Brandenburg, BSG Motor Süd Brandenburg II, BSG Einheit Belzig 
Staffel C: BSG Motor Hennigsdorf II, SG Sachsenhausen, BSG Traktor Friesack
Staffel D: BSG Fortschritt Luckenwalde, SG Dynamo Blankenfelde, BSG Motor Teltow

Literatur 
 
 

Potsdam
Fußballsaison 1960